Суперкубок Туреччини з футболу 1998 — 33-й розіграш турніру. Матч відбувся 15 травня 1998 року між чемпіоном Туреччини «Галатасараєм» та володарем кубка Туреччини клубом «Бешікташ».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 
 Матч на transfermarkt  

1998
Туреччина
1998 у турецькому спорті